Росішківська сільська рада — Закарпатська область, Рахівський район
 Росішківська сільська рада — Київська область, Тетіївський район